Halmsteklar (Cephidae) är en familj av steklar som beskrevs av Newman 1834. Enligt Catalogue of Life ingår halmsteklar i överfamiljen Cephoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cephidae 5 arter, men enligt Dyntaxa 23 arter. 

Halmsteklar är enda familjen i överfamiljen Cephoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar